Первая лига Югославии 1938/1939 () — 15-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1938/1939
Югославия
Югославия
1938 год в Югославии
1939 год в Югославии